O atentado em Londres em 2017 ou ataque em Londres em 2017 pode referir-se a dois ataques terroristas separados:
Atentado em Westminster de 2017
Atentados de junho de 2017 em Londres